Fraunhofen ist der Ortsname von

 Fraunhofen (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Fraunhofen (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Frauenhofen
 Fraunhof
 Herrschaft Fraunhofen
 Soden-Fraunhofen